Deichgräber ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Deichgräber (1903–1984), deutscher klassischer Philologe und Medizinhistoriker
 Ludwig Deichgräber (1894–1969), deutscher Architekt und Landwirt
 Reinhard Deichgräber (* 1936), deutscher evangelischer Theologe und Seelsorger

Siehe auch:
 Deichgräberrute
 Teichgräber